Sergei Jewgenjewitsch Beresin ist der Name folgender Personen:

* Sergei Jewgenjewitsch Beresin (Eisschnellläufer) (* 1960), sowjetischer Eisschnellläufer 
 Sergei Jewgenjewitsch Beresin (Eishockeyspieler) (* 1971), russischer Eishockeyspieler